Begrippen die zuiver heten:
 Zuiver (statistiek)

Begrippen met zuiver(e) als bijvoeglijk naamwoord:
 Zuivere wiskunde
 Zuivere wetenschap
 Zuivere stof
 Zuiver (muziek) - toonhoogtes voortbrengen waarvan het trillingsgetal exact overeenstemt met een bepaalde stemming

Overig:
 Zuivering
 Waterzuivering